Voici la liste des planètes mineures numérotées de 80001 à 81000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

80001-80100

80101-80200

80201-80300

80301-80400

80401-80500

80501-80600

80601-80700

80701-80800

80801-80900

80901-81000 

80001-81000